Xianglin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xianglin (socken i Kina, Hunan), 
 Xianglin (socken i Kina, Henan), 
 Xianglin (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar